Snautjiksjöarna är en sjövarandra näraliggande sjöar i Jokkmokks kommun i Lappland som ingår i .

Snautjiksjöarna (Jokkmokks socken, Lappland, 738757-172062), sjö i Jokkmokks kommun 
Snautjiksjöarna (Jokkmokks socken, Lappland, 738777-172076), sjö i Jokkmokks kommun 

Insjöar i Luleälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Jokkmokks kommun